

Камбія — округ у складі Північно-Західної провінції.
 Камбія (кріо Kambia) — місто в однойменному окрузі.

Камбія () — муніципалітет у департаменті Верхня Корсика.